Aqilitsiivik bezeichnet:
 Aqilitsiivik (Insel, Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aqilitsiivik (Insel, Tunu), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland